Zlotea:
 Ion Zlotea (1898, Țegheș, Domnești, Muntenia  1978, București)
 Marian Zlotea (* 1971, Sinești, Oltenia), un politician democrat din România

Nume de familie românești